Moschea Shah Jahan – moschea di Thatta, in Pakistan
 Moschea Shah Jahan – moschea di Woking, nel Regno Unito

Pagine correlate 
 Shah Jahan